Adama Traoré kan syfta på:

 Adama Traoré (fotbollsspelare född 1990), ivoriansk fotbollsspelare som spelar för Western Sydney Wanderers.
 Adama Traoré (fotbollsspelare född 5 juni 1995), malisk fotbollsspelare som spelar för Ferencváros.
 Adama Traoré (fotbollsspelare född 28 juni 1995), malisk fotbollsspelare som spelar för Hull City.
 Adama Traoré (fotbollsspelare född 1996), spansk fotbollsspelare som spelar för Wolverhampton Wanderers.
Adama Traoré (1992–2016), malisk-fransk man som dog efter ett polisingripande